Лондонська фондова біржа — найбільша фондова біржа Європи (4-а на планеті), діє з 1801. .
 Лондонська школа економіки та політичних наук — підрозділ Лондонського університету. Діє в Лондоні () та Пекіні ().